Чемпионат мира по фигурному катанию 2015 состоялся в китайском Шанхае. Были разыграны медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Место проведения 
Чемпионат состоялся с 23 по 29 марта 2015 года в Шанхае в спортцентре «Восток». Ранее Шанхай и вообще КНР никогда не принимали Чемпионат мира по фигурному катанию. Китай стал второй азиатской страной (после Японии), в которой проводился мировой чемпионат.

Состав участников 
К соревнованиям были допущены фигуристы из стран, входящих в ISU, родившиеся до 1 июля 1999 года.

Минимальная техническая оценка 
Национальные федерации (ассоциации) выбирали участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата мира.

Представительство по странам 
По итогам чемпионата 2014 года каждая страна была вправе выставить в каждой дисциплине от 1 до 3 участников (пар).

Более одного участника могли представить следующие национальные федерации:

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду 

WD = фигуристы снялись с соревнований.

Ссылки 
 2015 ISU World Figure Skating Championships International Skating Union
 Результаты чемпионата на сайте ISU

Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Фигурное катание
Международные соревнования по фигурному катанию в Китае
Международные спортивные соревнования в Шанхае